

Sigle 

Le sigle ou acronyme SAGE peut signifier :
 Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, en hydrologie.
 Semi-Automatic Ground Environment, un système américain d'interception de missiles développé durant la guerre froide.
 Serial Analysis of Gene Expression, (en français, analyse en série de l'expression des gènes, une technique de biologie moléculaire.
 Stratospheric Aerosol and Gas Experiment, un petit satellite scientifique de la NASA.
 Surface and Atmosphere Geochemical Explorer, un projet de mission vers Vénus de la NASA abandonné en 2009.

SAGES signifie :
 Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, un membre de la Fédération autonome de l'Éducation nationale.

Sciences et techniques

Informatique 
 Sage est une société anglaise, éditrice de progiciels de gestion.
 Sage ERP X3 est un progiciel de gestion intégré qu'elle édite.
 Sage est l'ancien nom du logiciel libre de mathématiques SageMath.

Anthroponyme

Patronyme 

 Angie Sage (1952), une écrivaine anglaise de romans fantastiques pour la jeunesse ;
 Balthazar Georges Sage (1740-1824), un chimiste et minéralogiste français ;
 Bernard Sage (1807-1876), un homme politique français ;
 Claude Sage (1934-), un homme d'affaires, pilote automobile ;
 Kay Sage (1898-1963), une artiste peintre, écrivaine et poétesse américaine ;
 Maina Sage (1975-), une femme politique française.
 Jules Auguste Sage (1829-1908), peintre français, dessinateur de timbres ;

Nom de scène 
 Paul « Sage » Francis (1976-) est un musicien de hip-hop américain.
 Sage the Gemini (1992-) est un rappeur et producteur de musique américain.
 Sage est le pseudonyme d'Ambroise Willaume, un chanteur en solo et membre du groupe Revolver.

Culture et société 
 Un sage est un individu qui fait preuve d’un jugement sûr, de bon sens, qui est prudent et réfléchi dans sa conduite.
 Sage-femme est une profession médicale.

Marine 
 Le Sage est un vaisseau de ligne qui sert dans la Marine française de 1751 à 1758.

Musique 
 Sage est un projet solo d'Ambroise Willaume du groupe Revolver.

Personnage de fiction 
 Sage est un personnage des X-Men (1980).
 Sage est un personnage des Chevaliers d'Émeraude.
 Sage est un personnage des Chevaliers du Zodiaque (2006-2011).

Toponyme 

 La Sage, un village de la commune d'Evolène, dans le canton du Valais, en Suisse.
 La Sage Creek Road, une route touristique du comté de Pennington, dans le Dakota du Sud (États-Unis).
 La Sage Creek Ranger Station, une station de rangers dans le comté de Carbon, dans le Montana (États-Unis).

Homonymie d'acronyme